stela – pomnik nagrobny
 Stela (Stella) – imię żeńskie
 stela (walec osiowy) – część łodygi i korzenia

Zobacz też 

 Stella